Нижние Аремзяны () — деревня в Тюменской области Тобольского района. Находится на берегу реки Иртыш, входит в состав Малозоркальцевского сельского поселения.

История 
Вероятно, поселение на территории современных Нижних Аремзян существовало с XIV века. Впервые деревня упоминается в летописях похода Ермака, в 1583 году.. По состоянию на 1629 год, в деревне жило 17 мужчин-налогоплательщиков (всего около 70 человек), в ясочной книге 1640 за год было отмечено, что в деревне проживает 23 человека, а на 1700-й — 120 человек.

В 1919 году в деревню вторглись части армии Колчака, а после утверждения советской власти в деревне был утверждён сельсовет, куда помимо самих Нижних Армезян (тогда имевших название Юрты Аремзянские) пошли 5 населённых пунктов: деревня Малые (Мишина), деревня Большие Нижние Аремзяны (ныне вошла в состав Нижних Аремзян), деревня Кочейка, деревня Ново-Дорожная и деревня Панушкова. В 1931 году был организован колхоз «Новорожденный», в 1970 году объединённый в колхоз «Шестаковский». В 1968 году появилась нефтяная станция Тобольская НПУ, а в 1982 году появилась здание почты и библиотеки. В 2011 году открылся детский сад «Аленушка».

В июле 2017 года шведская компания «Элоф Ханссон» при содействии с администрацией Тюменской области решила открыть фанерный комбинат неподалёку от деревни. Жители деревни выступили против строительства, опасаясь, что комбинат будет загрязнять окружающую среду, переговоры с губернатором области Владимиром Якушевым не дали конкретных результатов. В итоге, к ноябрю того же строительство комбината было отменено.

Население 

Деревня является наполовину татарской и наполовину русской, по данным переписи 2010 года доля татар составляет 50,4 %, а русских — 47,1 %. С 1960-х годов появляются межнациональные браки, в настоящее время насчитывается около 20 смешанных русско-татарских семей. По состоянию на 2017 год, в деревне проживает 731 человек.

Инфраструктура 
В 4 км от деревни находится промышленное предприятие ЛПДС «Аремзяны», где трудятся местные жители (83 чел.) и рабочие из Тобольска. В деревне есть общеобразовательная школа (число учащихся – 83), детский сад, почта, клуб, библиотека, несколько частных магазинов. Однако все эти учреждения находятся в русской части деревни, в то время как в татарской части нет даже магазина.

Улицы 
 Бамовская улица
 Береговая улица
 Кооперативная улица
 Новая улица
 Речная улица
 Сибирская улица
 Трудовая улица
 Центральная улица

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района